Robin White puede referirse a:

 Robin White (nacida en 1946), pintor y grabador neozelandés.
 Robin White (nacida en 1963), jugadora profesional de tenis.
 Robin White (nacido en 1944), periodista y dramaturgo de la BBC.